Un ventricle és la cavitat d'un òrgan que conté un fluid.
 Ventricle cardíac
 Ventricle cerebral